Peter Bol ist der Name folgender Personen:

* Peter Bol (Leichtathlet) (* 1994), australischer Leichtathlet
 Peter Cornelis Bol (1941–2012), deutsch-niederländischer Klassischer Archäologe